Az 1950-es Tour de France volt a 37. francia körverseny. 1950. július 13-a és augusztus 7-e között rendezték. Az első élő televíziós adás a verseny teljes ideje alatt. A szakaszgyőzelmeket 100 ezer frankkal díjazták. Az előző évi bajnok Fausto Coppi az 1950-es Giro d’Italiát nem tudta megnyerni, ezért nem indult a Tour de France-on. A tizenegyedik, hegyi szakaszon Gino Bartali és Jean Robic küzdött az élen, amikor mindketten buktak, bár Bartali folytatta a versenyt és nyert, panaszt tett, hogy egy néző késsel rátámadt, ezért az összes olasz kerékpáros visszalépett. Ez a visszalépés a Tour de France útvonalát is érintette, mivel a tizenötödik szakasz Sanremoban végződött volna, kihagyták az olasz szakaszt, és a francia Mentonba helyezték át. A vezető helyet a svájci Ferdi Kübler vette át. A tizenharmadik szakaszon Abdel-Kader Zaaf algériai-francia kerekes a nagy meleg miatt italt vett egy nézőtől, az alkoholhoz nem szokott versenyző előbb imbolygót majd elesett és elaludt, majd miután felébredt eltévedt. A Toulon-Menton szakaszon a nagy meleg miatt nem akartak elindulni a csapatok, Jacques Goddet kizárással fenyegetve vette rá őket a folytatásra. A körversenyt Ferdi Kübler nyerte meg, és ezzel az első svájci bajnok lett a Tour történetében.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France